Diese Liste beinhaltet die Mitglieder des (aufgelösten) Bayerischen Senats.

Quellen 
 
 Haus der Bayerischen Geschichte

!
Bayern